CSIR steht als Abkürzung für:

 Corpo di Spedizione Italiano in Russia, das italienische Expeditionskorps in Russland 1941–1942
 Corpus Signorum Imperii Romani, ein Corpuswerk über römische Steindenkmäler
 Council for Scientific and Industrial Research, wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsorganisation in Südafrika
 Council for Scientific and Industrial Research (Indien), wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsorganisation in Indien
 Council for Scientific and Industrial Research, heute Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australien

CSIR